Суперкубок Кіпру з футболу 2016 — 48-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2016 року між чемпіоном Кіпру АПОЕЛем та володарем кубка Кіпру Аполлоном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2016
Кіпр
Серпень 2016